PCD steht für:
 Kodak Photo CD, die Dateierweiterung für ein eigenständiges Dateiformat der Firma Kodak für Digitalfotos
 Portal Content Directory (Portal-Inhaltsverzeichnis) der SAP-Umgebung
 Siemens PC-D, einen Personalcomputer von Siemens
 den Porsche Club Deutschland
 Primäre Ciliäre Dyskinesie, eine angeborene Störung des Schleimtransport im Organismus, siehe Kartagener-Syndrom
 Preventing Chronic Disease
 Programmed Cell Death, siehe Apoptose
 Profinet Component Description, ein Dateiformat im Zusammenhang mit dem industriellen Ethernet Profinet-Komponenten-Modell
 Parti chrétien-démocrate, Christdemokratische Partei in Frankreich
 Partido de Convergência Democrática – Grupo de Reflexão (PCD, seltener PCD-GR), Demokratische Konvergenz-Partei – Gruppe der Reflexion in São Tomé und Príncipe
 Particle Charge Detector
 The Pussycat Dolls, ein Tanz- und Gesangsensemble aus Los Angeles
 sowie dessen Debütalbum PCD (Album)
 Proximity Coupling Device nach ISO/IEC 14443 eine Leseeinheit für kontaktlose Chipkarten

pcd steht für:
 Picardische Sprache (ISO-639-3-Code), Regionalsprache im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Belgien

Abkürzung